Kanter steht für:
 Kanter, eine Gangart von Pferden

Kanter ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Kanter (1897–1973), US-amerikanischer Illustrator russischer Herkunft
 Arnold Kanter (1945–2010), US-amerikanischer Diplomat
 Enes Kanter (* 1992), türkischer Basketballspieler
 Ernst Kanter (1895–1979), deutscher Bundesrichter
 Gerd Kanter (* 1979), estnischer Leichtathlet
 Gustav Otto Kanter (1927–2018), deutscher Pädagoge
 Hal Kanter (1918–2011), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent
 Adolf Josef Kanter (1925–2010), Wirtschaftsberater und Lobbyist
 Helmuth Kanter (1891–1976), deutscher Geograph in Marburg
 Hugo Kanter (1871–1938), deutscher Hochschullehrer und Mitglied des Landtags von Braunschweig
 Johann Jakob Kanter (1738–1786), deutscher Buchhändler
 Klaus Kanter (1922–2020), deutscher Zahntechniker-Meister
 Marcus Kanter (* 1970), deutscher Kameramann
 Matthias Kanter (* 1968), deutscher Maler
 Max Kanter (* 1997), deutscher Radsportler
 Robert Kanter (* 1992), deutscher Radsportler
 Rosabeth Moss Kanter (* 1943), US-amerikanische Soziologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Canter
 Kanther
 Kander